Het bokstoernooi in bantamgewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 28 juli tot en met 11 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Jonas Matheus
| RD1-score03= 7
| RD1-team04=  Vittorio Pattinello
| RD1-score04= 18
| RD1-team05=  Ibrahim Balla
| RD1-score05= 16+
| RD1-team06=  Aboubakr Lbida
| RD1-score06= 16
| RD1-team07=  Ayabonga Sonjica
| RD1-score07= 6
| RD1-team08=  Detelin Dalakliev
| RD1-score08= 15
| RD1-team09=  Merab Turkadze
| RD1-score09= 
| RD1-team10=  Mohamed Ouadahi
| RD1-score10= w/o
| RD1-team11= {{nowrap| William Encarnación}}
| RD1-score11= 15
| RD1-team12=  Romeo Lemboumba
| RD1-score12= 6
| RD1-team13=  Isaac Doghboe
| RD1-score13= 9
| RD1-team14=  Satoshi Shimizu
| RD1-score14= 10

| RD2-team01=  Luke Campbell
| RD2-score01= 11
| RD2-team02=  Vittorio Pattinello
| RD2-score02= 9
| RD2-team03=  Ibrahim Balla
| RD2-score03= 10
| RD2-team04=  Detelin Dalakliev
| RD2-score04= 14
| RD2-team05=  Mohamed Ouadahi
| RD2-score05= 16
| RD2-team06=  William Encarnación
| RD2-score06= 10
| RD2-team07=  Satoshi Shimizu
| RD2-score07= RSC
| RD2-team08= 
| RD2-score08= 

| RD3-team01=  Luke Campbell
| RD3-score01= 16
| RD3-team02=  Detelin Dalakliev
| RD3-score02= 15
| RD3-team03= 
| RD3-score03= 15
| RD3-team04= {{nowrap| Satoshi Shimizu}}
| RD3-score04= 17

| RD4-team01=

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 56